Бузни́кин — русская фамилия.
 Бузникин, Евгений Евгеньевич (род. 1981) — российский футболист.
 Бузникин, Максим Евгеньевич (род. 1977) — российский футболист.